Piedra Gorda kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San José Piedra Gorda, ort, Hidalgo, Tepeji del Río de Ocampo, 
 Piedra Gorda, Zacatecas, ort, 
 Piedra Gorda, Veracruz, ort, Cuitláhuac, 

Robotskapade Mexikoförgreningar